В соревнованиях по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 72 спортсмена (36 мужчин и 36 женщин), которые будут соревноваться за 2 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 4-я спортсменами (2 мужчины и 2 женщины).

Правила квалификации 
Большинство олимпийских лицензий будет разыграно на континентальных чемпионатах. Ещё часть путёвок распределят по итогам чемпионатов мира 2019 и 2020 годов. Завершающим этапом квалификационного отбора станет публикация мирового рейтинга, на основании которого в июне 2020 года будут определены обладатели 12 путёвок (по 6 у мужчин и женщин). Количество лицензий, выделяемых по итогам мирового рейтинга, может быть увеличено в случае, если по итогам мирового первенства 2016 года в число призёров попадут спортсмены, ранее уже завоевавшие путёвки на Игры. Хозяевам соревнований сборной Японии гарантировано по одной квоте в каждой дисциплине.

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Все завоёванные путёвки являются именными. В каждой дисциплине от одной страны могут выступить не более двух пятиборцев, если же обладателями квот становятся три и более спортсмена, то участников Игр определяет НОК.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации

Современное пятиборье